Летние Олимпийские игры 1952 года были первыми, в которых немецкие спортсмены приняли участие после Второй мировой войны, так как восстановленный в 1947 году Национальный олимпийский комитет Германии на момент Олимпиады 1948 года не представлял никакого международно признанного государства. В 1952 году МОК потребовал, чтобы спортсмены ГДР и ФРГ выступали в рамках единой команды. ГДР отказалась, и от имени Германии выступали только спортсмены ФРГ (хотя находящийся под французской оккупацией протекторат Саар, напротив, выступал отдельной командой). В германскую сборную вошло 153 спортсмена, которые не завоевали ни одной золотой медали, а в неофициальном командном зачёте заняли лишь 28-е место.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1952 года проходили с 20 по 23 июля. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). Впервые с 1928 года для проигравших в полуфинале спортсменов был введён ещё один отборочный заезд. В финал A выходили 5 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Гимнастика 

Спортсменов — 16 (8 мужчин, 8 женщин)

Мужчины

Женщины 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
1952 год в Германии